Matilla de los Caños kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Matilla de los Caños del Río (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Matilla de los Caños (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Matilla de los Caños (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar